Dan Ionescu se poate referi la unul din următorii:

 Dan Ionescu (1926–1996), inginer de sunet la Studioul Cinematografic București și actor ocazional în filme
 Dan Ionescu (n. 1956), deputat de Arad în Parlamentul României în legislatura 2000-2004